Die 7. Afrikanische Nationenmeisterschaft (), organisiert von der Confédération Africaine de Football, fand vom 13. Januar bis 4. Februar 2023 in Algerien statt. Ursprünglich sollte das Turnier im Januar 2022 in Algerien ausgetragen werden, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Januar 2023 verschoben. 

Titelverteidiger war Marokko, das sich von der Teilnahme kurz vor Turnierbeginn zurückgezogen hatte. Das Turnier sollte erstmals mit 18 anstatt der bisher üblichen 16 Nationen ausgetragen werden. Die Auswahl Senegals konnte das Turnier gewinnen.

Qualifikation 

Die Auslosung zur Qualifikation fand am 26. Mai 2022 in Kairo statt. Sie fand zwischen dem 22. Juli und 4. September 2022 statt.

Aus den Zonen Nord, West A und Zentral qualifizierten sich jeweils zwei Mannschaften, aus den Zonen Zentral-Ost, West B und Süd jeweils drei Mannschaften. Der Gastgeber Algerien (aus Nord) war automatisch qualifiziert. Ebenso wurden die Auswahlen Marokkos und Libyens gesetzt, da sie die einzigen beiden teilnehmenden Nationen aus Nord waren. Erstmals konnte sich die Auswahl Madagaskars für die Nationenmeisterschaft qualifizieren.

Teilnehmer

Modus 
Gespielt wird in einer Vorrunde mit vier Gruppen zu je vier Nationalmannschaften. Die besten beiden Teams einer jeden Gruppe rücken in die Hauptrunden nach dem K.-o.-System vor. Anders als bei der Fußball-Afrikameisterschaft sind bei der Nationenmeisterschaft nur Spieler spielberechtigt, die in den nationalen Ligen ihrer Heimatländer spielen.

Spielorte

Gruppenphase 
Die Auslosung für die Gruppenphase fand am 17. Februar 2020 in Yaoundé statt.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}
Marokko ist kurzfristig von der Teilnahme zurückgetreten; sämtliche Spiele wurden mit 0 zu 3 gegen Marokko gewertet.

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Finalrunde

Spielplan

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch/französisch/arabisch)

Einzelnachweise 

2023
Sportveranstaltung in Algier
Sportveranstaltung in Oran
Sport (Constantine, Algerien)
Annaba
Fußball (Algerien)
Fußballveranstaltung 2023